Cadetto – denominazione dell'Allievo ufficiale
 Cadetto – colore, sfumatura del grigio
Cadetto – ognuno dei figli minori nati dopo il primogenito
 Campionato cadetto – denominazione colloquiale della Serie B, torneo calcistico italiano
 Ramo cadetto – termine usato in genealogia per descrivere la parentela dei discendenti dei figli minori (cadetti) di un monarca o patriarca

Pagine correlate 

 Cadetti